Die Liga Vitalis 2006/07 war die 17. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 27. August 2006 und endete am 20. Mai 2007.

Die Saison wurde anders als im Vorjahr nur mit 16 Teams ausgetragen. Vier Absteiger aus der  Primeira Liga und zwei Aufsteiger aus der IIª Divisão kamen dazu.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2006/07
Fußballsaison 2006/07